Марсель Самба (; , , Иль-де-Франс, Франция — , , Франция) — французский политический и государственный деятель Третьей республики, адвокат, журналист, один из самых видных реформистских лидеров и парламентариев французской социалистической партии.

Биография 
После окончания парижского колледжа Станислава начал юридическую карьеру.

Доктор права, адвокат Апелляционного суда Парижа. Сотрудничал в качестве журналиста и судебного репортера с рядом французских газет. Соучредитель журнала La Revue de l'évolution, член Центрального революционного комитета, который в 1897 был преобразован в Революционную социалистическую партию Франции.

Талантливый публицист и оратор. В 1904 г. выдвинулся как один из руководителей социалистической партии. Самба в своей деятельности уделял много внимание профсоюзному движению и рабочему законодательству. Незадолго до Первой мировой войны выступил с пацифистской брошюрой, написанной в духе Ж. Жореса.

С началом войны стал социал-патриотом. В августе 1914 г. вошёл в состав второго правительства национального единства Вивиани (26 августа 1914 — 29 октября 1915) в качестве министра общественных работ. Был членом Лиги по правам человека.

Во французской социалистической партии Самба занимал правый фланг, защищая идеи левого блока и правительственной коалиции.

Депутат Национального собрания Франции (1893—1922).

Жена — художница Жоржетта Агютт.

Умер от кровоизлияния в мозг.

Избранные публикации 
 Leur Bilan, quatre ans de pouvoir Clemenceau-Briand, Paris, 1910
 Faites un roi, sinon faites la paix, Paris, 1911
 Henri Matisse, trente reproductions de peintures et dessins, précédées d’une étude critique par Marcel Sembat, de notices biographiques et documentaires, Paris, 1920
 La Victoire en déroute, Paris, 1925
 Les Cahiers noirs, Paris

Память 
 Именем Марселя Самба названа одна из станции парижского метро и лицей в г. Соттевиль-ле-Руан (Приморская Сена).

Примечания

Ссылки 
 Marcel SEMBAT (1862—1922)
 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Доктора юридических наук
Министры Франции
Журналисты Франции
Социалисты Франции
Адвокаты Франции
Адвокаты по алфавиту
Министры общественных работ Франции
Умершие от внутримозгового кровоизлияния